Gerrit Jan Schutte is de naam van:

Gert Schutte (politicus)
Gerrit Jan Schutte (hoogleraar)